

Persone 
 Villani – cognome italiano

Artisti 
 Carmen Villani (1944) – cantante, attrice e showgirl italiana. 
 Peppino Villani (1877-1942) – attore teatrale italiano
 Gennaro Villani (1885-1948) – pittore italiano

Letterati e studiosi 
 Andrea Villani (1960) – scrittore e drammaturgo italiano
 Antonio Villani (1923-1999) – accademico e rettore italiano
 Pasquale Villani (1924-2015) – docente e storico italiano
 Giovanni Villani (1280 ca.-1348) – scrisse la Nova Cronica dal 1322 al 1348.
 Filippo Villani (1325-1407) – figlio di Matteo, scrisse la Nova Cronica sugli eventi del 1364.
 Matteo Villani (m. 1363) – fratello di Giovanni, scrisse la Nova Cronica dal 1348 al 1363.
 Cédric Villani (1973) – matematico francese

Politici 
 Angelo Villani (1956) – politico e imprenditore italiano, ex presidente della Provincia di Salerno
 Ezio Villani – politico italiano
 Vittorino Villani (1915-2007) – artigiano e politico italiano

Sportivi 
 Anna Villani (1966) – atleta italiana specializzata nella maratona e mezza maratona
 Erika Villani (1988) – giocatrice di calcio a 5 ed ex calciatrice italiana
 Matteo Villani (1982) – atleta italiano, specialista dei 3000 metri siepi

Altri 
 Dino Villani (1898-1989) – pubblicitario, pittore e critico d'arte italiano
 Giovanni Villani (1864-1917) – generale del Regio Esercito
 Villano Villani (...–1175) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Altro 
 Villani – famiglia di storici di Firenze, della quale fecero parte Giovanni Villani, Matteo Villani, Filippo Villani

Pagine correlate
 Villano